Martin Grasse (10 de Novembro de 1912 - 28 de Janeiro de 1945) foi um comandante de U-Boot que serviu na Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial.

Comandantes de U-Boot
Pessoas da Segunda Guerra Mundial (Alemanha)